LElba bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita all'isola d'Elba, in provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 

 colore: giallo paglierino debole.
 odore: vinoso, di profumo delicato.
 sapore: asciutto ed armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati 

Come tutti i bianchi si abbina bene con il pesce, ma spesso viene abbinato con qualsiasi tipo di cibo.

Produzione 

Provincia, stagione, volume in ettolitri

 Livorno  (1990/91)  3302,95
 Livorno  (1991/92)  3577,04
 Livorno  (1992/93)  4015,94
 Livorno  (1993/94)  4340,37
 Livorno  (1994/95)  4075,57
 Livorno  (1995/96)  2699,6
 Livorno  (1996/97)  2467,25

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano